ТОС — многозначная аббревиатура:
 ТОС — теоретические основы стрельбы
 ТОС — Теория определяющих соотношений
 ТОС — территориальное общественное самоуправление
 ТОС — территориальные органы самоуправления
 ТОС — техника особой секретности
 ТОС — техническое обеспечение судна
 ТОС — технология органического синтеза
 ТОС — технология открытых систем
 ТОС — токоограничивающее сопротивление
 ТОС — тонкий органический синтез
 ТОС — тоннельный отстой состава
 ТОС — топливно-окислительная смесь
 ТОС — топливо-окислительная смесь
 ТОС — трудовой отряд старшеклассников
 ТОС — «Тюменская область сегодня»
 ТОС — тяжёлая огнемётная система
 ТОС — тяжёлая орбитальная станция

См. также 
  — аббревиатура латиницей
 Теория алгоритмов (Theory of Computation, TOC)
 Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC)
  — аббревиатура латиницей